

Ричфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Ричфорд — місто, штат Вермонт
 Ричфорд — місто, штат Вісконсин
 Ричфорд — переписна місцевість, штат Вермонт